Утя́шева — фамилия. Женская форма фамилии .

Известные носительницы: Утяшева, Ляйсан Альбертовна (род. 1985) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
 Утяшева, Римма Амировна (род. 1952) — депутат Государственной думы ФС РФ VIII созыва.